Toto je seznam pohoří v Chorvatsku a jejich nejvyšších vrcholů. Jsou zde uvedena pouze pohoří s nejvyšším vrcholem s výškou vyšší než 200 m. Většina chorvatských pohoří je součástí Dinárských hor a nachází se na západě Chorvatska, přičemž severovýchodní Chorvatsko je převážně nížinaté.

Poznámky

Reference 

 
Geografie Chorvatska
Pohoří